Pentin se može odnositi na:

 2-Pentin (etil metil acetilen)
 1-Pentin (propilacetilen)